{{Nogometna liga
| ime                 = Škotski Premiership
| slika               = 
| država              =  Škotska
| osnovana            =  1890.  Scottish Football League   1893. Scottish League Division One  1946. Scottish League Division A  1955. Scottish League Division One  1975. Scottish Premier Division  1998. Scottish Premier League  
2013. Scottish Premiership  
| viša_liga           = 
| niža_liga           = Škotski Championship
| broj_klubova        = 12
| domaći_kupovi       = Škotski kup  Liga kup
| međunarodni_kupovi  = Liga prvakaUEFA Europska liga
| prvaci_sezone       = 
| prvaci              = Rangers
| najuspješniji_klub  = Rangers (55 naslova)  </small>
| službena_stranica   =  www.scotprem.com
| sezona              = 
}}Škotski Premiership (engleski: Scottish Premiership) prvi je rang nogometne lige u Škotskoj. U njoj se trenutno natječe 12 klubova.

 Povijest i razvoj 
Prva prvoligaška sezona Škotske lige je započela 1890. pod nazivom Scottish Football League uz sudjelovanje 10 momčadi, a zanimljivo je da je imala dva prvaka - Rangers iz Glasgowa i Dumbarton s obzirom na to da su imali jednak broj bodova te su odigrali majstoricu kojoj je rezultat bio 2:2. Broj momčadi zainteresiranih za igranje se stalno povećavao, te je uvedena i niža liga (Division Two), a prva liga je nosila naziv Scottish League Division One. S obzirom na to da su u 20-im i 30-im godinama 20. stoljeća i Division One i Division Two imale i po dvadeset momčadi u sezoni (Division One jedno vrijeme i 22), uvedena je i liga trećeg ranga za 1946/47. te je Division One postala Scottish League Division A). 
1955. je vraćen sustav s dvije lige te je ponovno najviša liga postala Scottish League Division One s 18 momčadi. 1977. postaje Scottish League Premier Division, te ima 10 ili 12 klubova po sezoni. 
1998. Scottish League Premier Division postaje Scottish Premier League, a klubovi postaju neovisni od Scottish Football League, koja otad upravlja nižim ligama u Škotskoj i to First Division - 2. rang, Third Division - 3. rang i Fourth Division - 4. rang. Razlog odvajanja klubova iz Premier League je bila želja klubova za većom zaradom i upravljanjem ligom, ali je i dalje zadržana povezanost s nižim rangom, sada First Division, oko ulaska i ispadanja iz lige.  
2013. godine se Scottish Premier League i Scottish Football League organizacijski ujedinjuju u Scottish Professional Football League, a najviši rang lige mijenja naziv u Scottish Premiership, a drugi rng lige postaje Scottish Championship'. BBC Sport, The new Scottish Professional Football League survives hitch, pristupljeno 3. svibnja 2014.   
Cijela povijest prvoligaškog nogometa u Škotskoj se može svesti na dva kluba - glasgovske "Celtic" i "Rangers"i koji su osvojili sva izdanja Premier League, te čak 103 od ukupno 121 održanih prvenstava (do 2018. godine). Godine 2012. je Rangers izbačen u Scottish Football League Third Division (IV. rang lige) zbog financijskih problema.

Sustav natjecanja 
U Premiershipu se natječe 12 klubova koji odigraju 38 utakmica po sezoni, koja se može podijeliti na tri dijela:
 u prvom dijelu momčadi odigraju 22 kola s obzirom na ždrijeb
 u drugom dijelu momčadi odigraju još 11 kola na osnovu ljestvice iz prva 22 kola
 u trećem dijelu se liga dijeli na dvije lige 
 ligu za 1. – 6. mjesto
 ligu za 7. – 12. mjesto
i u tom dijelu klubovi koji su u istoj ligi međusobno odigraju 5 utakmica.

Ovaj sustav ima nekoliko zamjerki, s obzirom na to da se:
 protiv nekih klubova igra tri puta, a protiv nekih četiri puta
 u prva 33 kola klub protiv protivnika odigra 2 utakmice doma i jednu u gostima ili obrnuto
 ako su klubovi i u istoj ligi za razigravanje, može se dogoditi da klubovi tokom sezone međusobno odigraju četiri utakmice, i to tri kao gosti ili kao domaćini protiv drugog kluba
 često se dogodi da po završetku prvenstva sedmoplasirana ekipa (prva u ligi 7. – 12.) ima više bodova od šestoplasirane (posljednje u ligi 1. – 6.)

Sudionici 2017./18.

Dosadašnji plasmani klubova

Plasmani klubova u Premiershipu

Plasmani klubova u Premier Ligi

Plasmani klubova u Premier Division

Prvaci, doprvaci i trećeplasirani

Uspješnost klubova 

 Stanje do sezone 2017./18.

Unutrašnje poveznice 
 Škotski FA kup 
 Škotski Liga kup

Vanjske poveznice 
 Scottish Professional Football League
 scottish-football-historical-archive
 scottish-football-historical-archive, wayback arhiva
 rsssf.com, popis prvaka Škotske
 Claudio Nicoletti, ljestvice prvog ranga škotske lige i neslužbena prvnstva 1939.-1946.

Izvori 
 

Nogomet u Škotskoj
Prvoligaška nogometna natjecanja